Конра́ди — фамилия немецкого происхождения (от имени Конрад, kuon rad, Kühn rat, kühner Rat «храбрый, отважный + совет»). Варианты написания Konradi, Conradi (романизированный).

 Конради (дворянский род).
 Конради, Герман Карлович (1833—1882) — агроном, управляющий имениями на Украине великого князя Константина Николаевича.
 Конради, Август (1821—1873) — немецкий композитор.
 Конради, Александра Олеговна (род.1969) — российский кардиолог, академик РАН (2022).
 Конради, Альфонс (род. 1929) — люксембургский шахматист.
 Конради, Герман (1862—1890) — немецкий писатель.
 Конради, Евгения Ивановна (урожд. Бочечкарова; 1838—1898) — русская писательница, журналистка, публицист и переводчик, деятель российского женского движения.
 Конради, Инга (1924—2002) — австрийская актриса театра и кино.
 Конради, Морис Морисович (1896—1947) — русский офицер швейцарского происхождения, белоэмигрант, убивший В. Воровского.
 Конради, Остин (1890—1965) — американский пианист и музыкальный педагог.
 Конради, Сергей Андреевич (1880—1942) — геолог; участник Камчатской экспедиции Ф. П. Рябушинского.
 Конради, Фёдор Петрович (1775—1848) — первый главный врач Кавказских Минеральных Вод с 1822 года
 Конради (вулкан) — вулкан на Камчатке.

Примечания